Gunung Abong Abong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Abong Abong (berg i Indonesien, lat 4,24, long 96,79), Aceh, 
 Gunung Abong Abong (berg i Indonesien, lat 4,47, long 96,70), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar